Молли:
 Молли — английское женское имя, уменьшительное от Мэри.
 Молли — европейская фамилия, известные носители:
  (1902—1994) — немецкий изобретатель в области гидравлики.
 Молли, Вильгельм (1838—1919) — врач и общественный деятель Нейтрального Мореснета, куда он переехал в 1863 году.
 «» — австралийский мини-сериал, вышедший в 2016 году.
 Holy Molly, Molly — псевдонимы российской певицы Ольги Серябкиной (род. 1985).
  (Мария Александра Флореа; род. 1996) — румынская певица.

См. также 
 Полли и Молли
 Пошлая Молли